Bosznia-Hercegovina
Doljani, Bihács községben, Una-Sana kantonban
Doljani, Čapljina községben, Hercegovac-Neretva kantonban
Doljani, Doboj községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Doljani, Hadžići községben, Szarajevó kantonban
Doljani, Jablanica községben, Hercegovac-Neretva kantonban
Doljani, Konjic községben, Hercegovac-Neretva kantonban

 Horvátország
Doljani falu Daruvár községben, Belovár-Bilogora megyében
Doljani falu Donji Lapac községben, Lika-Zengg megyében
Doljani falu Otocsán községben, Lika-Zengg megyében
Doljani Žumberački falu Ozaly községben, Károlyváros megyében

 Észak-Macedónia
Doljani falu a Délkeleti körzetben Sztrumica községben.

 Montenegró
Doljani falu Podgorica községben

 Szerbia
Doljani falu Novi Pazar községben, a Raškai körzetben

 Szlovákia
Doľany Ottóvölgy falu szlovák neve a Pozsonyi kerületben, a Bazini járásban.
Doľany Dolyán falu szlovák neve az Eperjesi kerületben, a Lőcsei járásban.